Carnifex peut faire référence à :
Carnifex, des espèces de rapaces
Carnifex, un groupe de deathcore
Carnifex, une créature de la race des Tyranides dans l'univers de Warhammer 40.000